Tenisový turnaj WTA Mercury Insurance Open 2010 se konal ve dnech 2. - 8. srpna v americkém San Diegu venku na tvrdých dvorcích. Jednalo se o první ročník turnaje pod novým názvem, celkově o 30. ročník, naposledy se zde hrálo v roce 2007. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První dvě nasazené hráčky měly volný los do 2. kola. V závorce je kolo vyřazení.
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu:
  Dominika Cibulková
  Gisela Dulková
  Ana Ivanovićová

Následující hráčky si zajistily postup v kvalifikaci:
  Kurumi Naraová
  Shenay Perryová
  Chanelle Scheepersová
  Coco Vandewegheová

Šťastná poražená v kvalifikaci:
  Jamie Hamptonová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Kleybanova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Rezaï
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Perry
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Čeng Ťie
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Hantuchová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= M Bartoli
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Radwańská
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= C Scheepers
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Bondarenko
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= D Safina
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Švedova
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= N Petrova
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Ivanović
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Šachar Pe'erová
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  A Kleybanova
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Čeng Ťie
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= D Hantuchová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Radwańská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= D Safina
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  J Švedova
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Šachar Pe'erová
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Kleybanova
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Hantuchová
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Radwańská
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Šachar Pe'erová
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= D Hantuchová
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= A Radwańská
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (finále)
  Alisa Klejbanovová /  Naděžda Petrovová ''(1. kolo)
  Maria Kirilenková /  Čeng Ťie (vítězky) '''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Acura Classic
Tenis v USA v roce 2010